Провинсија има више значења:

 Провинсија (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Провинсија, Лос Умедос (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику